Stati Uniti d'America
 Oglesby – città della Contea di LaSalle, Illinois
 Oglesby – città della Contea di Coryell, Texas